У́нтербе́ргер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Унтербергер, Андреас — австрийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Унтербергер, Микеланджело (Унтерпергер) (1695—1758) — австрийский, итальянский и южнотирольский художник барокко.
 Унтербергер, Павел Фёдорович (1842—1921) — русский военный и государственный деятель.
 Унтербергер, Франц Рихард (1838—1902) — бельгийский живописец австрийского происхождения.
 Унтербергер, Фридрих Семёнович (1810—1884) — один из основателей ветеринарного дела в России, профессор Дерптского университета, действительный статский советник.
 Унтербергер, Христофор (Унтерпергер) (1732—1798) — австрийский и итальянский художник-неоклассик.